Todesco ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Todesco (* 1932), italienische Schauspielerin
 Eduard von Todesco (1814–1887), österreichischer Unternehmer, Bankier und Kunstmäzen
 Enrico Todesco (* 1960), italienischer Fußballspieler
 Joseph Todesco (vor 1690–nach 1748), Universalgelehrter aus Savoyen, führte in Nauheim 1716 die effektive Schwarzdorn-Gradierung ein
 Mario Todesco (1908–1944), italienischer Partisan
 Moritz von Todesco (1816–1873), österreichischer Unternehmer, Bankier und Kunstmäzen
 Sophie von Todesco (1825–1895), Salonnière der Wiener Ringstraßenepoche

Siehe auch:
 Palais Todesco
 Tedesco
 Todisco